Wilhelm Walther henviser til blandt andre:

 Wilhelm Walther (kunstner) (1826–1913) – tysk kunstner
 Wilhelm Walther (teolog) (1846–1924) – tysk luthersk teolog